Schloss Philippsburg ist der Name folgender Bauwerke:

 Schloss Philippsburg (Braubach) in Braubach, Rheinland-Pfalz
 Schloss Philippsburg (Koblenz) in Koblenz-Ehrenbreitstein, Rheinland-Pfalz
 Schloss Philippsburg in Blieskastel-Niederwürzbach, Saarland, siehe Niederwürzbacher Schlösser
 Schloss Philippsburg (Philippsbourg) in Philippsbourg, Département Moselle, Frankreich